Integrität ( ‚unversehrt‘, ‚intakt‘, ‚vollständig‘) steht für:
 Integrität (Ethik), eine ethische Forderung des philosophischen Humanismus
Integrität (Persönlichkeitseigenschaft), persönliche Integrität
 Integritätsbedingung, eine Konsistenzbedingung für Datenbanken
 Integrität (Informationssicherheit), ein Schutzziel in der Informationssicherheit
 Körperintegrität, in der Biologie die körperliche Unversehrtheit
 Territoriale Integrität, im Völkerrecht Begriff der territorialen Unversehrtheit

Siehe auch:

 Körperliche Integrität bedeutet ungestörte körperliche Funktionen und Unversehrtheit u. a. in Medizin und Recht
 Sexuelle Integrität wird durch das Rechtsgut der Sexuellen Selbstbestimmung geschützt
 Ich-Integrität stellt eine Stufe in der Persönlichkeitsentwicklung im entwicklungspsychologischen Modell von Erik H. Erikson dar
 Datenintegrität stellt eine Anforderung in der Informatik dar
 Integritätsring bezeichnet eine algebraische Struktur in der Mathematik
 Integritätstest ist ein Instrument der Personaldiagnostik
 Integer ist das Adjektiv zu Integrität und bezeichnet eine ganze Zahl in der Mathematik und einen Datentyp in der Informatik